Plac Konstytucji w Gdyni
 Plac Konstytucji w Kaliszu (od 1997 plac Jana Pawła II)
 Plac Konstytucji w Warszawie
 Plac Konstytucji – stacja warszawskiego metra

Zobacz też 
 Plac Konstytucji 3 Maja

Konstytucji